Sutra steht für:

 Sutra, Lehrtext des indischen bzw. buddhistischen Schrifttums
 Sutra. Partitur der Bewegungen, Tanztheater-Aufzeichnung von Sidi Larbi Cherkaoui

Sutra ist der Name folgender Personen:

Die Abkürzung SUTRA steht für:
 SUTRA (Social Uplift Through Rural Action), eine indische Organisation

SUTRA